El término orden puede referirse a los siguientes artículos y conceptos:

Filosofía 
 Orden, concepto filosófico opuesto al caos.
 Orden natural, fuente moral del Derecho natural.

Biología 
 Orden, en biología, una de las categorías de la taxonomía.

Matemáticas

Teoría de conjuntos 
 Teoría del orden, una rama de la matemática que estudia varias clases de relaciones binarias que capturan la noción intuitiva del orden matemático.
 Relación de orden
 Conjunto parcialmente ordenado en un conjunto A es una relación binaria sobre A que es reflexiva, antisimétrica, transitiva.
 Orden total, orden lineal, orden simple o simplemente orden total en un conjunto A, es una relación binaria sobre A que es reflexiva, antisimétrica, transitiva, y total.
 Orden denso, aquel en el que, para todo par de elementos, existe un elemento intermedio.
 Conjunto bien ordenado
 Conjunto preordenado y preorden total

Teoría del orden 
 Teoría del orden,  rama de la matemática que estudia varias clases de relaciones binarias que capturan la noción intuitiva del orden matemático.
 Orden lexicográfico es el que se emplea para ordenar caracteres.
 Orden alfabético es un caso del anterior, el más comúnmente usado.
 Orden lógico, el que se establece utilizando criterios razonados, por ejemplo entre causas y efectos.
 Orden cronológico, atendiendo a la antigüedad u ordenación en el tiempo. Casos muy usuales son:
 Orden de aparición, que suele regir en los títulos de crédito de las películas.
 Orden de llegada, que suele regir en la formación de filas o colas de espera o la resolución de trámites administrativos.
 Orden secuencial, atendiendo a la sucesión en una secuencia. 
 Orden inverso, el que, independientemente del criterio seguido en la ordenación, lo hace inversamente, es decir, empezando desde el último y terminando en el primero.
 Orden aleatorio, el que se establece sin criterio, sino por azar (aleatoriedad).

Algoritmos 
 Algoritmo de ordenamiento
 Ordenamiento Shell
 Ordenamiento de burbuja
 Notación O, es decir, orden de un algoritmo.

Informática 
 En informática, una orden o comando, una instrucción o comando que el usuario proporciona a un sistema informático.
 Orden canónico
 Ejecución fuera de orden

Otros usos 
 Orden de las ecuaciones diferenciales, pues algunas pueden resolverse por medio de una reducción de orden.
 Orden de una derivada
 Orden de magnitud
 Lógica de primer orden y lógica de segundo orden.
 Preorden de especialización de un espacio topológico.
 Orden multiplicativo, en teoría de números.
Orden, en teoría de grupos.
 Orden, en teoría de anillos.
 Orden de convergencia de una sucesión.
 Orden de evaluación de una expresión.
 Par ordenado

Teoría de sistemas 

 Orden, organización de elementos dentro de una estructura.
 Orden espontáneo, teoría que explica la aparición espontánea de orden del aparente caos a través de la autoorganización.

Religión 
 Sacramento del orden, uno de los siete sacramentos de la Iglesia, que consta de tres grados: diaconado, presbiterado y episcopado.
 Órdenes religiosas: institutos religiosos, compuestos por grupos de personas cuyos individuos están unidos por una regla establecida por el fundador, clasificadas a su vez en:
 Órdenes monásticas
 Órdenes mendicantes
 Orden de canónigos regulares
 Órdenes de clérigos regulares

Sociedad 
 Orden social
 Orden público
 Estamento u orden, estrato de una sociedad propio del Antiguo Régimen.
 Órdenes militares
 Órdenes de caballería u órdenes ecuestres
 Orden civil, a similitud de las órdenes de caballería, distinción en el ámbito civil.
 Orden jerárquico, orden de precedencia u orden de prelación, atendiendo al rango, a la jerarquía, la precedencia, la prelación o cualquier otra característica que implique respeto, importancia u honor.

Derecho 
Una orden es una instrucción que se debe cumplir imperativamente.
 Orden judicial
 Orden ejecutiva, directiva perteneciente al derecho administrativo dictada por el Presidente de los Estados Unidos
 orden jurídico u ordenamiento jurídico, el conjunto de normas jurídicas que rigen en una determinada época y lugar.

Economía 
 En la bolsa, una orden de compra o de venta de un inversionista en un mercado de valores.
 Una orden de pago, la instrucción administrativa específica para que se realice un pago y, también, el documento a través del cual se solicita.

Arte y arquitectura 
 En arquitectura clásica, órdenes arquitectónicos.
 En música, orden, conjuntos ordenados de tonos o clases de tonos como en una escala musical.

En el ejército 
 Orden, un mandato imperativo en el ejército o la guerra:
 Orden de los comandos, dada en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.
 Instrucción de orden cerrado, que forma parte de la instrucción militar.
Orden de batalla, disposición de las tropas dispuestas para el combate o una operación determinada.

Lugares 
 Órdenes (en gallego y oficialmente Ordes), un municipio de la provincia de La Coruña.

Política 
 Orden y progreso, término que define ciertos sistemas políticos en la América Latina del siglo XIX y comienzos del XX.
 Organización Democrática Nacionalista, una organización desaparecida del gobierno de El Salvador.
 Organización de Estudiantes Nacionalistas, movimiento político en Venezuela.
 Orden, partido político conservador de Perú.
 The Order (también llamados Bruders Schweigen o la Hermandad Silenciosa), un grupo revolucionario nacionalsocialista estadounidense.

Enlaces externos